Амбело́кипи () — греческий топоним. Может означать:

 Амбелокипи (район Афин) — район Афин.
  — село в общине Эйялия.
  — село на острове Закинф.
  — село в номе Кастория.
  — пригород Салоник.
  — станция афинского метрополитена.